Клод де Мем, граф д’Аво́ (; 1595 год — 1650 год, Париж) — французский дипломат и литератор из старинного графского дома в Гиени, генерал-интендант финансов Франции в последний год жизни.

Карьера 
Искусный дипломат; в 1627 году был французским посланником при Венецианской республике, затем в Дании, Швеции и Польше. В Польше находился в 1634-1636 годах, выступая посредником от Франции при заключении Штумсдорфского перемирия.

В 1643 году был послан в Мюнстер на многолетние переговоры о мире, который должен был завершить тридцатилетнюю войну; но был оклеветан коллегой Сервьеном (Abel Servien), пользовавшимся полным доверием кардинала Мазарини, и получил приказ покинуть переговоры. В последний год жизни получил место генерал-интенданта французских финансов (surintendant des finances).

Сочинения 
 Exemplum litterarum (1642);
 Lettres d’Avaux et de Servien (1650, Скан книги в интернете);
 Memoires touchant les negotiations du traité de paix fait à Munster en 1648 (1674, Скан книги в интернете).

Литература 
 Аво 1) Клодъ д’Аво // Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами. СПб., 1861.

Дипломаты XVII века
Дипломаты Франции
Министры финансов Франции
Министры Людовика XIV
Деятели Старого порядка
Послы Франции в Швеции
Послы Франции в Дании
Послы Франции в Польше